beato Pietro Gambacorta, (Pisa, 1355 – Venezia, 1435), religioso, cofondatore della congregazione dei Poveri Eremiti di San Girolamo (Gerolimini).
 Pietro della Gherardesca, Cardinale (n. ? – m. 1144).
Pietro da Pisa (744-799), grammatico e poeta alla corte di Carlomagno.